Wakimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Kōsei Wakimoto (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Yūta Wakimoto (* 1989), japanischer Bahnradsportler